Motorola C380 — мобильный телефон фирмы Motorola. Преемник сверхпопулярной модели Motorola C350. Аппарат получил поддержку Java, MP3 в качестве мелодий звонка (рингтонов) и новый цветной экран с разрешением 128*128 точек. Телефону посвящён специальный сайт в русскоязычном сегменте Интернета.

Похожие модели 
 Motorola C390
 Motorola C650
 Motorola V180

 Siemens A75
 Siemens C65

Ссылки 
 
 Обзор GSM-телефона Motorola C380
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola